James Anderson (1679/80–1739) – brytyjski pastor prezbiteriański i wolnomularz
 James Anderson (1813–1877) – brytyjski fotograf
 James Anderson (ur. 1989) – amerykański koszykarz
 James Anderson (1894–1973) – australijski tenisista